Ел Либрамијенто има више значења:

 Ел Либрамијенто, Ла Гасера (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Либрамијенто (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Либрамијенто, Ел Крусеро (Јурекуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Либрамијенто (Алтотонга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику